Staufen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Staufen, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Staufen im Breisgau, stad i Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Staufen (berg i Österrike), Vorarlberg, Politischer Bezirk Dornbirn, 

Robotskapade Österrikeförgreningar